Saint-Martin-des-Prés (en bretó Sant-Varzhin-Korle) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 343 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Corlay